Héctor Rondón Lovera – fotografo venezuelano
 Maximiliano Lovera – calciatore argentino, centrocampista
 Roberto Lovera – cestista e allenatore di pallacanestro uruguaiano

Pagine correlate 
 Lovera Di Maria